The Hoosier Schoolmaster – film del 1914 diretto da Edwin August e Max Figman
The Hoosier Schoolmaster – film del 1924 diretto da Oliver L. Sellers
The Hoosier Schoolmaster – film del 1935 diretto da Lewis D. Collins